Termin triptofanska aminopeptidaza ima više značenja.

 Triptofanilna aminopeptidaza, enzim
 Triptofanamidaza, enzim